Trajkowski lub Trajkovski
 Boris Trajkowski
 Andreas Trajkovski